Die 5R Montpellier Metropole Open 2019 fanden vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 in Montpellier, Frankreich, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

In der Finalpartie zwischen den beiden topgesetzten Spielern setzte sich der besser gesetzte Grégoire Marche mit 11:4, 11:9 und 11:2 gegen James Willstrop durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Edwin Clain und Toufik Mekhalfi jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
Squashturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Montpellier
Squashturnier in Europa